Vorwärts (, «Adelante») es un periódico alemán y el órgano central de expresión del Partido Socialdemócrata de Alemania.

Vorwärts (también visto como Vorwaerts, en caso de que el carácter «ä» no esté disponible) también puede referirse a:
 Vorwärts!, un periódico socialista radical en lengua alemana publicado en París en 1844;
 Club Vorwärts, asociación socialista argentina;
 Varios clubes deportivos:
 En particular, los pertenecientes al Ejército Popular Nacional de la República Democrática Alemana, denominados Armeesportgemeinschaft Vorwärts (ASG Vorwärts), Armeesportklub Vorwärts (ASK Vorwärts) o Armeesportvereinigung Vorwärts (ASV Vorwärts):
 ASK Vorwärts Berlin, actualmente denominado 1. F.C. Fráncfort;
 Otros clubes deportivos:
 Vorwärts 90 Berlin, equipo histórico fundado en 1890 y disuelto en 1927 para conformar el Blau-Weiß 1890 Berlín;
 SK Vorwärts Steyr, de la ciudad austriaca de Steyr.

Véase también 
  Adelante